Pendżabska Wikipedia – pendżabskojęzyczna edycja Wikipedii, uruchomiona w lipcu 2004 roku. Edytowana jest po pendżabsku. 14 lipca 2013 roku pendżabska edycja Wikipedii zawierała 6865 artykułów co daje jej obecnie 133 miejsce w rankingu międzyjęzykowym.

Linki zewnętrzne 
Pendżabska Wikipedia

Edycje językowe Wikipedii
Pendżab (Indie)